Элустондо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Элустондо, Ариц (род. 1994) — испанский футболист, защитник.
 Элустондо, Горка (род. 1987) — испанский футболист, полузащитник.